Pioneer:

 RQ-2 Pioneer — беспилотный летательный аппарат, США.
 Pioneer Corporation — японский производитель электронной и аудио-видеоаппаратуры, основана в 1938 году.

См. также 
 Pioneer One — телесериал, выпускается с 2010 года, финансируется за счет пожертвований, США.
 Pioneer Hi-Bred International — американская компания, подразделение DuPont, занимающаяся выведением новых сортов кукурузы, подсолнечника, сои, сорго и некоторых других культур. Основана в 1926 году.
 Пионер (значения)